Бученков — фамилия. Известные носители:

  (род. 1963) — советский и российский пловец.
 Бученков, Алексей Николаевич (1916—2000) — советский и российский библиограф-краевед и библиографовед.
 Бученков, Евгений Викторович (род. 1938) — советский партийный работник, российский политический деятель.